Attar (ʿAttar) ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Wahab Abdul Salam Attar (* 1940), saudischer Diplomat
 Ali Reza Sheikh Attar (* 1952), iranischer Diplomat und Botschafter
 Anna Attar (* 1986), österreichische Künstlerin
 Chajim b. Mose Attar (Abenattar; 1696–1743), jüdischer Gelehrter und Kabbalist in Marokko
 Dalya Attar (* 1990), US-amerikanische Politikerin
 Fariduddin Attar (1136–1220), islamischer Mystiker und persischer Dichter
 Issam al-Attar (* 1927), syrischer Muslimbruder
 Layla Al-Attar (1944–1993), irakische Malerin
 Mehdi Attar Ashrafi (1948–2021), iranischer Gewichtheber
 Mohamed Diab al-Attar (1926–2016), ägyptischer Fußballspieler und Fußballschiedsrichter
 Sarah Attar (* 1992), saudi-arabische Leichtathletin
 Suad Al-Attar (* 1942), irakische Malerin
 Timotheus Attar (1832–1891), Bischof der Chaldäisch-katholischen Kirche

Attar bezeichnet:

 alternativ die westsemitische Gottheit Athtar